Wethbach ist ein Gewässername:
 Wethbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber bei Gebsattel im Landkreis Ansbach, Bayern
 Wethbach (Welzbach), linker Zufluss des Welzbachs in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz
Siehe auch:
 Wettbach
 Vethbach